Skælingur kan syfta på följande:

 Skælingur, ett berg på Färöarna
 Skælingur (ort), en ort på Färöarna
 Skælingur (bergstopp i Island), en bergstopp på Island